Лапланш () — французская фамилия.

Известные носители:
 Лапланш, Жан (1924—2012) — французский философ и психоаналитик.
 Лапланш, Морис Кужар де (1843—1904) — французский миколог, энтомолог и землевладелец.
 Лапланш, Розмари (1923—1979) — американская королева красоты, модель и актриса.